YHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holman Island (Territori del Nord-Ovest) (Canada)